Степченко Віталій Прокопович (1967-2018) — майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу, тренер.
 Степченко Федір Петрович — радянський військовий і компартійний діяч.
Українські прізвища
Прізвища на -енко